

Postacie 
 Giuseppe Garibaldi – włoski rewolucjonista, żołnierz i polityk, działacz i bojownik na rzecz zjednoczenia Włoch
 Menotti Garibaldi – generał polski i włoski
 Michael Garibaldi – jedna z fikcyjnych postaci telewizyjnego serialu Science fiction Babilon 5
 Silvano Raggio Garibaldi – włoski piłkarz
 Jonathan Garibaldi – brytyjski naukowiec

Lokalizacje 
 Garibaldi – opuszczona miejscowość w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie
 Garibaldi – miasto w stanie Oregon, w USA
 Garibaldi – miasto i gmina w stanie Rio Grande do Sul, w Brazylii
 (4317) Garibaldi – planetoida z pasa głównego asteroid

Stacje kolejowe i metra 
 Garibaldi – stacja metra w Lyonie
 Garibaldi – stacja metra w Paryżu
 Milano Porta Garibaldi – stacja kolejowa w Mediolanie
 Napoli Piazza Garibaldi – stacja kolejowa w Neapolu
 Porta Garibaldi – stacja metra w Mediolanie

Pozostałe 
 Giuseppe Garibaldi – okręty o tej nazwie (ujednoznacznienie)
 Giuseppe Garibaldi Trophy – trofeum sportowe w rugby union
 Garibaldi (właściwie Hypsypops rubicundus) – gatunek morskiej ryby z rodziny garbikowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Hypsypops

Zobacz też 
 Krążowniki pancerne typu Garibaldi